La Tchadienne er Tchads nationalsang. Teksten er skrevet af Louis Gidrol og hans studentgruppe, og melodien er konponeret af Paul Villard. Den har været landets officielle nationalsang siden uafhængigheden i 1960.

Musik fra Tchad
Nationalsange